De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2018 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2018. De race werd verreden op 17 juni 2018 op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Montmeló, Spanje.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
Alonso López werd twee plaatsen teruggezet omdat hij de baan afsneed en hierbij voordeel behaalde. Om deze reden kregen Makar Yurchenko, Jakub Kornfeil, Lorenzo Dalla Porta en Livio Loi tijdstraffen van respectievelijk 1,2, 1,6, 1,8 en 1,9 seconden.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2018
Catalonië